Делавер — штат у США.
 Делавер — затока Атлантичного океану біля берегів США.
 Делавер — річка на сході США.

Населені пункти 
 Делавер — місто, штат Айова
 Делавер — місто, штат Нью-Йорк
 Делавер — місто, штат Огайо
 Делавер — місто, штат Оклахома
 Делавер Тауншип — селище в окрузі Гантердон, штат Нью-Джерсі
 Делавер Тауншип — селище в окрузі Джуніата, штат Пенсільванія
 Делавер Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Делавер Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія
 Делавер Тауншип — селище в окрузі Пайк, штат Пенсильванія
 Делавер — переписна місцевість в окрузі Воррен, штат Нью-Джерсі

Див. також 
 Делавер (округ)